La fase a eliminazione diretta è iniziata il 1º marzo 1995 ed è terminata il 24 maggio 1995 con la finale di Vienna, in cui l'Ajax ha battuto per 1-0 il Milan.

Tabellone

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Edizioni della UEFA Champions League